Zsolt Balogh (rukometaš)
Zsolt Balogh (plivač)
Zsolt Balogh (veslač)
Zsolt Balog, nogometaš